

Geografia 
 Ermakova – villaggio nella contea di Võrumaa in Estonia

Persone 
 Alexandra Ermakova – ginnasta ritmica russa
 Anastasija Ermakova – ex sincronetta e allenatrice di nuoto sincronizzato russa
 Oksana Ermakova – ex schermitrice russa

Pagine correlate 
 Ermakov